Schöppner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Schöppner (1820–1860), deutscher Pädagoge und Schriftsteller
 Erich Schöppner (1932–2005), deutscher Boxer
 Jan Schöppner (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Klaus-Peter Schöppner (* 1949), Geschäftsführer von TNS Emnid
 Werner Schöppner (* 1933), Erfinder des Brettspiels Malefiz